Коробец — топоним:

 Коробец — село в Ельнинском районе Смоленской области России.
 Коробец — деревня в Ельнинском районе Смоленской области России.
 Коробец — сельское поселение в Польше.

 Коробец — река в Орловской области России, приток Фошни.

См. также 
 Короб
 Горобец